Melania (griechisch , Schwärze) bezeichnet:

 Melania die Ältere (um 400), römische Aristokratin und christliche Asketin, begründete eine Klostergemeinschaft auf dem Ölberg bei Jerusalem
 Melania die Jüngere (383–439), christliche Heilige
 Melania (Kilikien), antike Küstenstadt in Kilikien
 Melania Ridge, Gebirgskamm Black Island im Ross-Archipel, Antarktis
 Mount Melania, Hügel auf Black Island im Ross-Archipel, Antarktis

 einen weiblichen Vornamen

Bekannte Namensträgerinnen:

 Melania Gabbiadini
 Melania Mazzucco
 Melania Trump